Voici la liste des planètes mineures numérotées de 459001 à 460000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 459001 à 460000

459001-459100

459101-459200

459201-459300

459301-459400

459401-459500

459501-459600

459601-459700

459701-459800

459801-459900

459901-460000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000